Сиренко, Владимир: Сиренко, Владимир Владимирович (род. 1962) — украинский футбольный арбитр.
 Сиренко, Владимир Иванович (1931—2015) — украинский поэт, прозаик, редактор, корреспондент.
 Сиренко, Владимир Михайлович (род. 1940) — русский и советский писатель-фантаст, журналист, кандидат исторических наук.
 Сиренко, Владимир Фёдорович (род. 1960) — украинский дирижёр, педагог.